Иван Андреевич Слухай (род. 5 декабря 1924, село Успенка, Зилаирский район, Башкирская АССР) — советский и российский деятель армии и ветеранского движения, председатель Московского комитета ветеранов войны, генерал-майор. Почётный гражданин Москвы (2016).

Биография 
С 1939 года работал учителем в Оренбургской области, параллельно окончил педагогический техникум, в 16 лет стал заведующим школой и секретарём райкома комсомола.

В 1942 году вступил в народное ополчение, в том же году был направлен в Одесское пехотное училище, эвакуированное в Уральск. С 1943 года на фронте — под Сталинградом, Белгородом, Харьковом. Позднее участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. Был парламентером Красной Армии в Белграде. Закончил войну в Австрии.

После войны служил в Московском округе ПВО пропагандистом полка, затем заместителем командира полка зенитно-ракетных войск по политической части. В 1956 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, затем работал в политуправлении Московского округа ПВО.

В 1962—1967 годах — инспектор Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота, в 1967—1969 годах был одним из организаторов Политического управления войск ПВО страны, затем работал в Заполярье начальником политотдела 21-го корпуса ПВО страны. С 1974 года — старший инспектор Политуправления войск ПВО по войскам ракетно-космической обороны.

В 1987 году вышел в отставку. В отставке работает в Московском комитете ветеранов войны, с 1996 года является председателем комитета.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (16 апреля 2020 года) — за многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 апреля 2010 года) — за активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи
 Орден Александра Невского (5 декабря 2014 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность
 Орден Почёта (3 апреля 2002 года) — за многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, социальной защите ветеранов, укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Дружбы (25 ноября 1994 года) — за высокие показатели в подготовке военных кадров, большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей и активное участие в патриотическом воспитании молодёжи
 Орден Красного Знамени
 четыре ордена Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I и II степеней
 Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР III степени
 медали
 Почётный гражданин Москвы (30 ноября 2016 года) — за многолетнюю общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи
 Знак отличия «За заслуги перед Москвой»
 Почётная грамота Московской городской Думы (20 октября 2004 года) — за заслуги перед городским сообществом

Примечания

Ссылки 
 Сообщение о присвоении почётного звания «Почётный гражданин города Москвы» и биография И. А. Слухая на сайте Московской городской думы